Tapera (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie koekoeken
 Tapera (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul